

Кенай — селище, Комсомольський район, Хабаровський край

Кенай — півострів на південному узбережжі Аляски
 Кенай — місто на Алясці
 Кенай — округ штату Аляска
 Кенай — газове родовище